Джеймс Уан е австралийски режисьор, сценарист и продуцент.

Роден е на 27 февруари 1977 г. в Кучинг, Малайзия. Заедно с Шанън Йънг пише и режисира независимия филм на ужасите „Stygian“ (2000). Джеймс Уан постига международна известност с филма от 2004 г. „Убийствен пъзел“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Австралийски режисьори
Австралийски сценаристи
Австралийски филмови продуценти